Самотёк — перемещение жидкости или сыпучих материалов под действием силы тяжести.
 Самотёк — принятый в издательской среде жаргонизм, которым обозначают все рукописи, пришедшие в издательство по инициативе авторов.

См. также 
 Самотёка